Цзи (Ji) — несколько омонимичных китайских фамилий (кланов) .

計 — (считать). 紀. 吉 — (счастливый). 嵇. 汲. 籍. 冀.

季 — (сезон года), могущественное семейство в царстве Лу, упоминаемое в Сы Шу.

姬 — «придворная дама»; фамилия правителей Чжоуской династии и Царства Цзинь.

Известные Цзи 
 Цзи Кан (223—262) — китайский поэт и философ эпохи троецарствия.
 Цзи Канцзы — могущественный вельможа при правителе царства Лу, упоминаемый в Сы Шу.
 Цзи Минъи (род.1980) — китайский футболист.
 Цзи Пэнфэй — (кит. 姬鵬飛; 1910—2000) — политический деятель КНР. Уроженец Юньчэн провинции Шаньси, будучи старейшим членом коммунистической партии, узнав, что сын арестован и осуждён за коррупцию, выпил яд и покончил с собой возрасте 90 лет.
 Цзи Синвэнь (吉 星文, 1908—1958) — генерал-лейтенант НОАК, уроженец уезда Фугоу провинции Хэнань.
 Цзи Тяньсянь, Марк (1834—1900) — святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Тифонтай, Николай Иванович (настоящее имя — Цзи Фэнтай) (? — 1910) — китайский и русский купец.
 Цзи Чжэн (род. 1944) — тайваньская легкоатлетка выступавшая в беге с барьерами (спринт).
 Цзи Чун, Митрофан (1855—1900) — священник Русской духовной миссии в Пекине.
 Цзи Чуньмэй (род.1986) — китайская теннисистка.
 Цзи Шань (姬鱓) — один из правителей царства Цзинь.
 Цзи Цзянье (род. 1957) — политический деятель Китая.
 Цзи Шужу (род. 1982) — тайваньская тхэквондистка.
 Цзи Шэндэ — китайский военный, сын Цзи Пэнфэя.

См. также 
 Сто фамилий